Denali (band), een rockgroep
 Denali (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
 Denali National Park and Preserve, een natuurpark in Alaska
 Denali (berg), een berg in Alaska